Па́мятник Сла́вы — мемориальный комплекс на братской могиле воинов Советской Армии, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны в 1942—1943 годах.

Установлен в северном микрорайоне города Воронежа на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова. В братской могиле воинов захоронено около 10 тыс. человек.

История 
Мемориал был открыт 24 января 1967 года. Авторы мемориала — скульптор Ф. К. Сушков и архитектор А. Г. Бузов.

7 мая 2009 года у Памятника Славы были перезахоронены останки танкового генерала А. И. Лизюкова, погибшего на территории Воронежской области в годы Великой Отечественной войны более полувека назад. Там же захоронены останки еще семи неизвестных солдат, найденных поблизости от А. И. Лизюкова (их могилы выделены отдельными стелами) .

Примечания 

Славы
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
Славы
1960-е годы в Воронежской области